— горная возвышенность в районе немецкого города Вупперталя (Рейнские Сланцевые горы).
 Норренберг, Петер (1847—1894) — немецкий писатель, католический священник.

Примечания